Un chapiteau est une grande tente où se produisent les cirques.
 En architecture, un chapiteau est un élément de forme évasée qui couronne un support vertical et lui transmet les charges qu'il doit porter qui date de l'Antiquité.
 En serrurerie, ornement en cuivre qu'on rapporte par le haut d'un barreau d'une rampe, d'un balcon ou d'une grille.